Jan Ziembicki (1895–1915) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Jan Gwalbert Edward Ziembicki (1896–1937) – rotmistrz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy